Albert Llovera Massana, pilot andorrà 
 Josep Maria Llovera i Tomàs (Castelló d'Empúries, 1874 - Barcelona, 1949), eclesiàstic, sociòleg i escriptor català.
 Josep Llovera i Bufill (Reus, 1846 - 1896), pintor català 
 Montserrat García Llovera (Barcelona, 1957), política i tècnic d'administració general de la Diputació de Barcelona
 Antonio Cañizares Llovera (Utiel, 1945), religiós espanyol
 Toponímia
 Carrer de Llovera (Reus)

Vegeu també 
 Llobera (desambiguació)